Contea di Rusk o Rusk County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Rusk (Texas)
 Contea di Rusk (Wisconsin)